ZHD steht für:
 Zentrum für Hochschuldidaktik

zhd steht für:
 Dai Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung